Давид Тенирс Старший (; 1582, Антверпен — 29 июля 1649, там же) — фламандский художник эпохи барокко.

Жизнь и творчество 
Д. Тенирс изучал рисунок и живопись под руководством своего старшего брата, Юлиана Тенирса. Затем, в 1597 году, он совершил поездку в Рим, где продолжал художественное обучение в мастерской Адама Эльсхаймера. После возвращения на родину в 1605 году Тенирс Старший, как свободный художник, в 1609 году становится членом гильдии живописцев св. Луки в Антверпене.

В начальный период своего творчества Д. Тенирс Старший создаёт крупноформатные полотна религиозного содержания для церквей довольно строгого, сухого колорита. Позднее он начинает писать пейзажи, картины фантастического и мифологического содержания, жанровые полотна на темы из крестьянского быта. Работы его знаменитого сына, Давида Тенирса Младшего, в значительной степени повторяют тематику отца.

Как художник, при жизни Д. Тенирс Старший был малоудачлив и делал долги, которые затем выплачивали его сыновья, в том числе и Д.Тенирс Младший. В настоящее время картины работы Д.Тенирса Старшего можно увидеть в крупнейших музеях и картинных галереях России, Франции, Германии, Австрии, Японии и др.

Литература 
 Joseph Eduard Wessely: Teniers, David der Ältere. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 37, Duncker & Humblot, Leipzig 1894, S. 563.

Галерея

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1582 году
Родившиеся в Антверпене
Умершие 29 июля
Умершие в 1649 году
Умершие в Антверпене
Художники Фландрии
Художники барокко
Художники-пейзажисты Фландрии
Члены Гильдии Святого Луки (Антверпен)